Shunji Isaki (1892–1943), amiral de la Marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Hisato Izaki (1984-), acteur japonais ;
 Yusuke Izaki (1984-), acteur et chanteur japonais.